RDR steht für:

 Grand Forks Air Force Base, IATA-Code des Flughafens in North Dakota, USA
 Radar (Radio Dedection And Ranging), verschiedene Erkennungs- und Ortungsverfahren und -geräte
 Rassemblement démocratique révolutionnaire, eine politische Partei in Frankreich
 Rassemblement des Républicains, eine politische Partei in der Elfenbeinküste
 Rassemblement Démocratique pour le Rwanda, eine politische Partei in Ruanda
 Rat für deutsche Rechtschreibung, Nachfolger der Zwischenstaatlichen Kommission für deutsche Rechtschreibung
 Red Dead Revolver, erster Teil der Red-Dead-Spielereihe von Rockstar Games
 Red Dead Redemption, zweiter Teil und zugleich Auftakt einer eigenen Reihe
 Red Dead Redemption 2, Nachfolger (Prequel) von Red Dead Redemption
 Rechtsdienst der Regierung, Herausgeber des Gesetzblattes in Liechtenstein
 Reichsverband Deutscher Rundfunkteilnehmer, eine Interessensgruppe der Nationalsozialisten in den 1930er Jahren
 Remote Data Recovery, ein Programm zur Wiederherstellung von Daten über gesicherte Modem- oder Internetverbindung
 Retail Distribution Review, ein Programm in Großbritannien zur Stärkung des Kundenschutzes bei der Beratung zu Kapitalanlagen
 RNA-abhängige RNA-Polymerase, ein Enzym

 
RDR